Јован Пламенац се може односити на:
 Јован Петров Пламенац
 Јован Симонов Пламенац